Каве (итал. Cave, перс. کاوه, тадж. Кова) — многозначный термин.

 Каве — коммуна в регионе Лацио, Италия.
 Каве — герой иранской мифологии, кузнец, поднявший восстание против тирана Заххака.
 Каве — иранский футбольный клуб из Тегерана, основанный в 2008 году.